Eggensperger ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Eggensperger (* 1982), österreichischer Tanzpädagoge
 Thomas Eggensperger (* 1963), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer